Женская национальная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу (до 2019 называлась «сборная Тайваня») — представляет Китайский Тайбэй на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Китайского Тайбэя (Chinese Taipei Curling Federation).

Статистика выступлений

Азиатские игры

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатский чемпионат

См.также 
 Мужская сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Смешанная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Китайский Тайбэй — Раздел результатов и статистики на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Китайского Тайбэя

Китайский Тайбэй
Кёрлинг на Тайване
Кёрлинг
Женский кёрлинг